Kvarteret Skatan kan syfta på:

Kvarteret Skatan, Stockholm – ett kvarter i Lärkstaden på Östermalm i Stockholms innerstad
Kvarteret Skatan (TV-serie) – en svensk humorserie som sändes i SVT